Okręty US Navy o nazwie USS „Minivet”

 Pierwszy USS „Minivet” (AM-371) był trałowcem. Zwodowany 8 listopada 1944 roku. Zatonął 29 grudnia 1945 roku po wejściu na minę.
 Drugi USS „Minivet” (AMCU-32) został zwodowany jako LCI(L)-969 w 1944 roku. Przemianowany na „Minivet” 7 marca 1952 roku i zatopiony jako okręt-cel 30 listopada 1954 roku.

Minivet